Appolodoros steht für:
 häufiger griechischer Name der Antike, siehe Apollodor
 (12609) Apollodoros, Asteroid des Hauptgürtels